Джеймс То́мас Де́нтон-мла́дший (; род. ) — американский актёр, наиболее известный по роли Майка Дельфино в сериале ABC «Отчаянные домохозяйки».

Жизнь и карьера 
Джеймс Дентон родился в Нашвилле, штат Теннесси и был вторым из трёх детей в семье дантиста. Он обучался в университете Теннесси и получил диплом рекламщика, однако в этой сфере он работал недолго. В двадцатитрехлетнем возрасте он начал играть в театре Чикаго, прежде чем переехать в Калифорнию.

Дентон появился в нескольких небольших кинофильмах и эпизодах таких сериалов как «Скользящие», а в 1997—2000 годах имел второстепенную роль злодея в сериале «Притворщик». С тех пор он имел регулярные роли в недолго просуществовавших драмах ABC «Филадельфия» (2001—2002) с Ким Дилейни, а также «Угроза матрицы» (2003—2004), где сыграл ведущего персонажа. В дополнение к этому он появился в качестве гостя в «Элли Макбил», «Западное крыло» и «Военно-юридическая служба».

В 2004 году, вскоре после закрытия его шоу «Угроза матрицы», ABC взял Дентона в свой новый сериал «Отчаянные домохозяйки», где ему досталась роль Майка Дельфино, основного мужского персонажа. Сериал мгновенно добился успеха и роль впоследствии принесла Дентону наибольшую известность. Его персонаж был убит весной 2012 года, за несколько эпизодов до финала сериала. После завершения сериала Дентон был гостем в эпизоде ситкома «Красотки в Кливленде», а также снялся в телефильме канала Lifetime «Исключение».

В 2015 году Дентон начал сниматься с Кэтрин Белл в её сериале «Добрая ведьма» на Hallmark.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Певцы и певицы США
Гитаристы США
Выпускники Университета Теннесси